Hinder ist der Name von
 Hinder, eine US-amerikanische Rockband

Hinder ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Wilhelm Hinder (1901–1976), deutscher Keramiksammler
 Margel Hinder (1905–1995), US-amerikanisch-australische Bildhauerin
 Max Hinder (1887–1963), Schweizer Architekt
 Paul Hinder (* 1942), Schweizer Geistlicher, apostolischer Vikar von Arabien